Kodak kan syfta på följande:

 Eastman Kodak, en amerikansk tillverkare av fotoutrustning
 Desa Kodak, en administrativ by i Indonesien
 Kodok, en ort i Sydsudan